Lăceni se poate referi la:
Lăceni, Argeș
Lăceni, Teleorman